Виклиф има више значења:
 Виклиф (Оклахома)
 Виклиф (Кентаки)
 Виклиф (Охајо)